Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 17 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Faits marquants 
En l'absence de la numéro deux mondiale Chris Evert (blessée au genou), l'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Martina Navrátilová face à Steffi Graf en finale. Elle enregistre à cette occasion son  et dernier succès, après ceux de 1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985 et .

Aux côtés de Pam Shriver, elle remporte aussi le double dames, soit la  de leurs dix victoires dans cette compétition.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1986 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1986 11
Masters 11
Tennis aux États-Unis en 1986
Masters
Sport en novembre 1986